Ousende puede referirse a:
Ousende (Albixoi), lugar de la parroquia de Albixoi, en el municipio de Mesía, provincia de A Coruña, Galicia, España.
Ousende (Bribes), lugar de la parroquia de Bribes, en el municipio de Cambre, provincia de A Coruña, Galicia, España.
Ousende (Saviñao), parroquia y lugar del municipio de Saviñao, en la provincia de Lugo, Galicia, España.